Hsiao-fo-tu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yefodu Dao, ö, Zhejiang, 
 Xiaofodu, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar